Abydos – starożytne Tinis, obecnie wioska w Egipcie
 Abydos – starożytne miasto w Azji Mniejszej